Альме́невский район — административно-территориальная единица (район) в Курганской области России. В рамках организации местного самоуправления в границах района существует муниципальное образование Альменевский муниципальный округ (с 2004 до 2021 гг. — муниципальный район).

Административный центр — село Альменево.

География 
Район расположен в юго-западной части Курганской области и граничит с Челябинской областью и с Сафакулевским, Щучанским, Шумихинским, Мишкинским, Куртамышским и Целинным районами области.

История 
Ичкинские татары, ныне населяющие территории Альменевского, Шадринского, Шатровского и Целинного районов, переселились на зауральские земли после падения Казанского ханства с территории Поволжья и в 1556 году обосновались у безымянного притока реки Исеть. Населённый пункт и приток реки назвали Эцкен (Ичкин) от глагола «пить» («эцкен» — буквально — «попе́й»). По преданию, поселенцы искали места поудобней, с хорошей питьевой водой.

Эти татары участвовали в освоении Сибири, оказывали большую помощь Ермаку в его борьбе против хана Кучума. За заслуги царь пожаловал ичкинцам часть завоёванных земель, а их самих перевёл на положение беломестного (льготного) казачества. Это казачество должно было охранять завоёванные земли от набегов кочевых племён.

В 1586 году ичкинские татары переселись на территорию современного Альменевского района, основав свои поселения Билькау (ныне Альменево), Вишняково, Учкулево.

До 1917 года территория района находилась в составе Ичкинской и Катайской волостей Челябинского уезда Оренбургской губернии.

В 1919—1922 гг. — в составе Яланского кантона Автономной Башкирской Советской Республики.

На основании постановлений ВЦИК от 3 ноября и 12 ноября 1923 года в составе Челябинского округа Уральской области образован Катайский район с центром в д. Танрыкулово (этот Катайский район не следует путать с Катайским районом Шадринского округа той же области, так же образованном на основании постановления ВЦИК от 3 ноября и 12 ноября 1923 года).

Декретом ВЦИК от 30 ноября 1926 года центр Катайского района перенесён в д. Альменево. Постановлением ВЦИК от 20 апреля 1930 года Катайский район упразднён, его территория вошла в состав Ялано-Катайского района с центром в с. Сафакулево.

1940—1963 гг. 
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 12 ноября и 17 декабря 1940 года Ялано-Катайский район Челябинской области разделен на Альменевский район с центром в с. Альменево и Сафакулевский район с центром в с. Сафакулево. В состав Альменевского района вошло 14 сельсоветов: Альменевский, Бороздинский, Бухаровский, Вишняковский, Иванковский, Искандаровский, Казенский, Кулсаринский, Наримановский, Табайлинский, Танрыкуловский, Тузовский, Учкулевский, Шариповский.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 февраля 1943 года район включён в состав Курганской области.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 июня 1954 года упразднены Искандеровский и Учкулевский сельсоветы; Кулсаринский и Табайлинский сельсоветы объединены в Парамоновский сельсовет, Бухаровский и Наримановский сельсоветы объединены в Юламановский сельсовет.

Решением Курганского облисполкома от 28 февраля 1959 года из Куртамышского района переданы Рыбновский и Чистовский сельсоветы.

Решением Курганского облисполкома от 14 мая 1959 года упразднён Вишняковский сельсовет.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 февраля 1963 года Альменевский район упразднён, его территория вошла в состав укрупнённых Целинного и Щучанского сельских районов.

С 1965 года 
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 12 января 1965 года вновь образован Альменевский район в составе Курганской области с центром в с. Альменево. В его состав вошло 10 сельсоветов: Альменевский, Бороздинский, Иванковский, Казенский, Парамоновский, Рыбновский, Танрыкуловский, Чистовский, Шариповский, Юламановский.

Решением Курганского облисполкома от 17 мая 1965 года образован Ягодинский сельсовет.

Решением Курганского облисполкома от 19 декабря 1973 года образован Малышевский сельсовет.

Законом Курганской области от 29 июня 2021 года № 72 в районе упразднены все сельсоветы, муниципальный район и все входящие в его состав сельские поселения к 10 июля 2021 года преобразованы в муниципальный округ.

Население 

 Национальный состав
По итогам переписи населения 2010 года: русские — 40 %, башкиры — 32,8 %, татары — 23,4 %.

Район является территорией компактного расселения этнографической группы татар — ичкинские татары. Это старинные сёла Альменево, Иванково, Учкулево, Тузово, Вишняково.

Также в районе расположены башкирские сёла и деревни, крупнейшее из которых с. Танрыкулово (Таргул), а также Юламаново, Аскарово, Зейникаево, Мир, Убалино, Шарипово, Искандарово, Казаккулово, Подъясово, Байганино, Бухарово, Поляна и Майлык, Алакуль. В 50-е годы 20 века исчезли с карты района в связи с укрупнением ряд башкирских деревень - Балсыклы, Бишкама, Буретушкан, Ильясово, Килей Тамакова, Куйбаково, Манатово, Туйгун, Янаул.

Во время короткого периода существования Яланского кантона Башкирской республики с. Танрыкулово являлось центром этого кантона.

На юго-западе района расположено несколько русских сёл — с. Парамоново, с. Рыбное, с. Чистое.

Также в некоторых деревнях проживают группы казахских и чувашских семей.

Территориальное устройство 
В рамках административно-территориального устройства, до 2021 года район делился на административно-территориальные единицы: 10 сельсоветов.

В рамках муниципального устройства, до 2021 года в одноимённый муниципальный район входили 10 муниципальных образований со статусом сельских поселений.

Законом Курганской области от 25 октября 2017 года, в состав Ягоднинского сельсовета были включены два села двух упразднённых Чистовского и Рыбновского сельсоветов (соответственно сёла Чистое и Рыбное).

Законом Курганской области от 29 июня 2021 года, муниципальный район и все входившие в его состав сельские поселения были упразднены и преобразованы путём их объединения в муниципальный округ; помимо этого были упразднены и сельсоветы района как его административно-территориальные единицы.

Населённые пункты 
В Альменевском районе (муниципальном округе) 33 населённых пункта (все — сельские).

Экономика 
Основу экономики района составляет сельскохозяйственное производство. Самое значительное по объёмам производимой продукции предприятие района — СПК «Зауральский» из с. Юламаново, специализированный на выращивании крупного рогатого скота и зерновых культур.

Известные жители 

Герой Социалистического Труда, родившийся на этой территории: К. Е. Дарбаев (1932—2007)

Руководители органов исполнительной власти

Глава Альменевского района 
 1993—1995 — Стюрин Валерий Александрович; назначен в 1993 году
 1995—2000 — Белоусов Анатолий Федорович; назначен в 1995 году, в 1996 году избран в первом туре (35,52 % голосов)
 2000—2004 — Бабиков Анатолий Иванович; в 2000 году избран в первом туре (27,37 % голосов)
 2000—2019 — Сулейманов Дамир Яруллович; в 2004 году избран в первом туре (36,23 % голосов); в 2009 году избран на второй срок (71,57 % голосов); 14 сентября 2014 года переизбран на третий срок.
 25 декабря 2019 — 29 марта 2021 — Яшников Владимир Анатольевич; 10 декабря 2019 года в ходе тайного голосования 12 из 15 депутатов Альменевской районной Думы проголосовали за его кандидатуру; ушёл в отставку по собственному желанию в связи с состоянием здоровья.
 2021 — Каримов Ринат Ришатович;  Главы Альменевского района; с 12 ноября 2021 года — руководитель ликвидационной комиссии, 8 июля 2022 года ликвидировано юридическое лицо Администрация Альменевского района (ИНН 4503000910)

Глава Альменевского муниципального округа Курганской области 
16 декабря 2021 года зарегистрирована Администрация Альменевского муниципального округа Курганской области (ИНН 4524097692)
 с 10 декабря 2021 — Снежко Алексей Васильевич; 10 декабря 2021 года состоялось заседание Думы Альменевского муниципального округа Курганской области, 13 из 13 присутствующих на заседании депутатов проголосовали за его кандидатуру.

Руководители органов законодательной власти

Председатель Альменевской районной Думы 
Альменевская районная Дума была сформирована в соответствии с законом Курганской области от 05 февраля 1996 года № 37 «О местном самоуправлении в Курганской области» и Законом Курганской области от 22 июля 1996 года № 67 «О выборах депутатов представительных органов местного самоуправления Курганской области». В соответствии с Уставом района были избраны 15 депутатов.

 I созыв (выборы 24 ноября 1996 — сентябрь 2000)
 1996 — сентябрь 1998 — Каримов Ринат Ришатович
 30 сентября 1998 — сентябрь 2000 — Бабиков Анатолий Иванович
 II созыв (выборы 26 ноября 2000 — ноябрь 2004)
 декабрь 2000 — декабрь 2002 — Тхай Леонид Константинович
 декабрь 2002 — ноябрь 2004 — Захаров Валерий Федорович
 III созыв (выборы 28 ноября 2004 — 2010) — Белоусов Анатолий Федорович
 IV созыв (выборы 14 марта 2010 — 2015) — Белоусов Анатолий Федорович
 V созыв (выборы 13 сентября 2015 — 2020) — Белоусов Анатолий Федорович
 VI созыв (выборы 13 сентября 2020 — 2021) — Султанов Марс Салмжанович; с 12 ноября 2021 года — руководитель ликвидационной комиссии, 8 июля 2022 года ликвидировано юридическое лицо Альменевская районная Дума (ИНН 4503003929)

Председатель Думы Альменевского муниципального округа Курганской области 
25 января 2022 года зарегистрирована Дума Альменевского муниципального округа Курганской области (ИНН 4524097808)
 I созыв (выборы 31 октября 2021 — 2026) Султанов Марс Салимжанович

Примечания

Ссылки 
 
 Район на сайте Курганской областной Думы 

 
Упразднённые муниципальные районы Курганской области
Муниципальные округа Курганской области
Муниципальные районы, упразднённые в 2021 году